Charles Douglas peut faire référence à :
 Charles Douglas (1698–1778), noble écossais,
 Charles Douglas (1777–1837), personnalité écossaise,
 ,
  (1775–1848), joueur anglais de cricket,
  (1852–1917), maire de Vancouver et homme politique du Manitoba,
 Charles Douglas (1727–1789), officier de la Royal Navy,
  (1850–1914), haut gradé de l'armée britannique,
  (1942- ), homme politique du New Hampshire,
 , pseudonyme de l'auteur et musicien Alex McAulay,
  (1806–1887), homme politique de Warwick (1837–1852) et Banbury (1859–1865),
  (1865–1924), homme politique du North West Lanarkshire (1899–1906),
  (1840–1916), explorateur néo-zélandais,
  (1833–?), architecte américain natif du Maine.

Voir aussi 
 Charley Douglass (1910–2003), inventeur américain,
  (1870–?), homme d'affaires américain,
 , fils de Frederick Douglass,